BZ o Bz puede referirse a:
 Bencilato de 3-quinuclidinilo, un agente incapacitante empleado como arma química.
 Berliner Zeitung, periódico alemán editado en Berlín desde 1945.
 .bz, Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Belice.
 B'z, banda japonesa.
 BZ Crucis,  estrella variable en la constelación de la Cruz del Sur.

Siglas